Wesselmann steht für:

 eine Großfläche der Wahlkampfwerbung Wesselmann

Personen:
 Alfred Wesselmann (* 1948), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker
 Anne Rodenbrock-Wesselmann (* 1952), deutsche Diplom-Pädagogin, Bürgermeisterin von Halle (Westf.)
 Hilde Wesselmann (1902–1999), deutsche Sängerin und Gesangspädagogin
 Katharina Wesselmann (* 1976), deutsche Altphilologin
 Tom Wesselmann (1931–2004), US-amerikanischer Maler, Grafiker und Objektkünstler
 Ulrich Wesselmann (1960–1993), deutscher Theater- und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Weselmann
 Wesselman